Geraldine Brooks – scrittrice e giornalista australiana, vincitrice del Premio Pulitzer nel 2006.
 Geraldine Brooks (1925-1977) – attrice statunitense.